Batalha de Mutina (218 a.C.) ou Cerco de Mutina —  travada entre as forças da República Romana e os gauleses boios em 218 a.C..
 Batalha de Mutina (194 a.C.) ou Batalha de Placência (194 a.C.) —  travada entre as forças da República Romana e os gauleses boios em 194 a.C..
 Batalha de Mutina (193 a.C.) —  travada entre as forças da República Romana e os gauleses boios em 193 a.C..
 Batalha de Mutina (43 a.C.) —  travada entre as forças da República Romana (optimates) e as rebeldes de Marco Antônio em 43 a.C..

Desambiguações de guerras e batalhas